Pareus (latinisiert aus Wängler) ist der Nachname der folgenden Personen:

Daniel Pareus (1605–1635), Philologe, Sohn des Johann Philipp Pareus
David Pareus (1548–1622), reformierter Theologe, Vater des Johann Philipp Pareus
Johann Philipp Pareus (1576–1648), Latinist und Plautus-Forscher, Sohn des David Pareus